

Patronyme 
 Ivan Seničar (né en 1935), diplomate slovène.
 Nina Seničar (née en 1985), actrice serbe.
 Pavel Seničar (1760—1830), officier de l'armée autrichienne.